Милан Петровић може да се односи на:

 Милан Петровић (професор) (1879—1967), професор.
 Милан Петровић (лекар) (1886—1963), лекар.
 Милан Петровић (правник) (1947), правник, универзитетски професор.
 Милан Петровић (музичар) (1976), музичар, композитор
 Милан Петровић (лекар, 1958) (1958), лекар.
 Милан Петровић (мајор), мајор ТО, учесник НОБ и носилац Партизанске споменице.